désigne :

Little Falls, une ville située dans le Minnesota ;
 Little Falls, une ville située dans le New Jersey ;
 Little Falls, une ville située dans l’État de New York, à ne pas confondre avec Little Falls.

Homonymie de toponyme